El campionat d'escacs d'Israel és un torneig d'escacs estatal d'Israel per determinar el campió del país. Del 1951 al 1971, els campionats masculins i femenins tingueren lloc cada dos anys, quan abans era anual. És un torneig per eliminació directa amb 32 jugadors en el torneig masculí i 16 en el femení, amb un temps de control usual de 100 minuts per 30 moviments més 30 segons per cada moviment.

Quadre d'honor 

| valign=top |
{| class="sortable wikitable"
! # !! Any !! Campió juvenil
|-
| 1 || 1951 || Raaphi Persitz
|-
| 2 || 1954 || 	Giora Peli
|-
| 3 || 1958 || Yedael Stepak
|-
| 4 || 1959 || Yehuda Oppenheim
|-
| 5 || 1960 || Israel Gat
|-
| 6 || 1961 || Daniel Mor
|-
| 7 || 1962 || Israel Gelper
|-
| 8 || 1963 || Yaacov Bleiman
|-
| 9 || 1964 || Yaacov Bleiman
|-
| 10 || 1965 || Amikam Balshan
|-
| 11 || 1966 || Abraham Neyman
|-
| 12 || 1967 || Nathan Birnboim
|-
| 13 || 1968 || Nathan Birnboim  On Neyman
|-
| 14 || 1969 || Yoel Temanlis
|-
| 15 || 1970 || Arie Lev
|-
| 16 || 1971 || Chagai Scheinwald
|-
| 17 || 1972 || Chagai Scheinwald
|-
| 18 || 1973 || David Bernstein
|-
| 19 || 1974 || Yehuda Gruenfeld
|-
| 20 || 1975 || Nir Greenberg
|-
| 21|| 1976 || Ehud Lahav
|-
| 22|| 1977 || Michael Passman
|-
| 23 || 1978 || Alon Greenfeld
|-
| 24|| 1979 || Alon Greenfeld
|-
| 25|| 1980 || Dan Lapan
|-
| 26 || 1981 || Ran Shabtai
|-
| 27|| 1982 || Moshe Feirnik
|-
| 28 || 1983 || Ofer Brook
|-
| 29|| 1984 || Ronen Lev
|-
| 30|| 1985 || Ilan Manor
|-
| 31 || 1986 || Dani Barash
|-
| 32|| 1987 || Ronen Lev
|-
| 33|| 1988 || Ilan Manor
|-
| 34|| 1989 || Eran Liss
|-
| 35|| 1990 || Dan Zoler
|-
| 36 || 1991 || Victor Mikhalevski
|-
| 37|| 1992 || Victor Mikhalevski
|-
| 38|| 1993 || Eran Liss
|-
| 39|| 1994 || Michael Oratovsky
|-
| 40|| 1995 || Alik Vydeslaver
|-
| 41 || 1996 || Boris Avrukh
|-
| 42|| 1997 || Dimitri Tyomkin
|-
| 43|| 1998 || Alexander Rabinovich
|-
| 44|| 1999 || Michael Roiz
|-
| 45|| 2000|| Alik Gershon
|-
| 46 || 2001|| Evgeny Postny
|-
| 47|| 2002|| Sergey Erenburg
|-
| 48|| 2003|| Sergey Erenburg
|-
| 49|| 2004|| Baruch Sternberg
|-
| 50|| 2005|| Gaby Livshits
|-
| 51|| 2006|| Maxim Rodshtein
|-
| 52|| 2008|| Gil Popilsky
|}
|}

Referències

Bibliografia 
  (results through 1982)
 
 

Israel
Israel
Escacs al segle XX
Escacs al segle XXI
Escacs a Israel
Israel
Competicions esportives a Israel